Ел Ваљесито има више значења:

 Ел Ваљесито (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ваљесито (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ваљесито (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ваљесито (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ваљесито (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Ваљесито (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ваљесито (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ваљесито (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ваљесито (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ваљесито (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ваљесито (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ваљесито (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику